Montes Claros o Montesclaros pueden referirse a:

Lugares

España 
 Montesclaros, municipio en la provincia de Toledo.
 Marquesado de Montesclaros, título nobiliario.
 Ceca de Montesclaros.
 Montes Claros, localidad del municipio de Iznájar, en la provincia de Córdoba.
 Montes Claros, localidad del municipio de Laracha, en la provincia de La Coruña.
 Montes Claros, localidad del municipio de Valdeprado del Río, en Cantabria.
 Real Santuario de Montesclaros, monasterio en Valdeprado del Río, Cantabria.
 Sierra de Montes Claros, montañas en la provincia de Soria.

Brasil 
 Montes Claros, municipio de Minas Gerais.
 Montes Claros de Goiás, municipio de Goiás.

Perú 
 '''Condado de Montesclaros de Sapán, título nobiliario.

Belicismo

Portugal 
 Batalla de Montes Claros, o de Villaviciosa (1665), una de las batallas de la Guerra de Restauración portuguesa.